Jméno a příjmení Jan Šafránek má více nositelů:

 Jan Šafránek (1910–1981) (1910–1981) – český malíř, grafik, pedagog a ředitel oblastní galerie
 Jan Šafránek (1948) (* 1948) – český malíř a kreslíř
 Jan Šafránek (spisovatel) (1890–1957) – český spisovatel a literární historik